Гала има више значења:

 Галат диоксигеназа, ензим
 Гала (јабука)
 Гала (кромпир)
 Гала (Оток), насељено место у општини Оток, Хрватска
 Гала (супруга Теодосија I)
 Гала (хипертрофија) израштај на биљним деловима изазван нападом неких инсеката или гљива